

Населені пункти та їхні частини
 Мірово — село в гміні Новий Став Мальборського повіту Поморського воєводства
 Мірово — село в гміні Моринь Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Мірово — частина села Константиново в гміні Ходзеж Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Мірово — осада в гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мірово — осада в гміні Римань Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Мирово

Примітки